

Канцерівка — селище, Запорізький район, Запорізька область
 Канцерівка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці